Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Topshelf Open 2013 des Damentennis. Insgesamt nahmen 16 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die von 15. bis 16. Juni 2013 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2013
Tennisturnier in ’s-Hertogenbosch